Вастрома — деревня в Вачском районе Нижегородской области. Входит в состав Арефинского сельсовета.

География 
Расположен в пределах северной оконечности Приволжской возвышенности, называемой Перемиловскими горами, возле административной границы с Павловским и Сосновским районами Нижегородской области, на реке Кузома.

В деревне одна улица, носящая название Центральной.

 Географическое положение
Расстояние до:

районного центра Вача: 13 км.

областного центра Нижний Новгород: 84 км.
 Ближайшие населённые пункты
Белавино 1 км, Верхополье 3 км, Сергеево 3 км, Амачкино 3 км, Турбенево 4 км, Александровка 4 км, Богданово 4 км, Шепелево 4 км, Выборково 5 км, Максаково 5 км, Арефино 5 км, Епифаново 5 км, Шерстино 5 км.
 Климат
Как и во всем районе, в Вастроме климат умеренно континентальный, с холодной, довольно снежной, зимой и тёплым коротким летом. Средняя годовая температура воздуха равна +3,3 °C. Самый холодный месяц в году — январь со средней температурой −11,6 °C с понижением в разные годы до −30…-40 °C, самый тёплый месяц года — июль, средняя температура воздуха равна +18,4 °C, максимальная температура в отдельные годы до +40 °C. Осадков в среднем выпадает 500—550 миллиметров в год.

История 
Согласно Закону Нижегородской области от 15 июня 2004 года № 60-З «О наделении муниципальных образований — городов, рабочих посёлков и сельсоветов Нижегородской области статусом городского, сельского поселения» деревня вошла в состав образованного муниципального образования Арефинский сельсовет.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Проселочные дороги, с выездом через соседние деревни на шоссе 22К-0125 Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород.

Источник 

Населённые пункты Вачского района